Каннингем, Вилли:
 Каннингем, Вилли (1925—2000) — шотландский футболист, игравший на позиции защитника, тренер.
 Каннингем, Вилли (1930—2007) — североирландский футболист и футбольный тренер.